Xinan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinan (ort i Kina), Fujian, 
 Sanshui (ort i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar